My World (mon monde) peut faire référence à:

Musique

Albums
My World, album de Bryn Christopher
My World, album de Cyndi Thomson
My World, album de Ron Artest
My World, album de Dyland & Lenny
My World, album de Justin Bieber, 2009
My World 2.0, album de Justin Bieber
My World, album d'Emilia Rydberg, 2009
My World, album de Jul, 2015
My World, album de Trout Fishing in America
My World, album d'Angela Gheorghiu
My World, album de Ray Charles

Avril Lavigne: My World, DVD d'Avril Lavigne

Chansons
My World, chanson d'Another Bad Creation
My World, chanson des Bee Gees
My World, chanson d'Emigrate
My World, chanson des Sick Puppies
"My World", chanson de Guns N' Roses from Use Your Illusion II
"My World", chanson de Metallica from St. Anger
"My World", chanson de Secret Affair
"My World", chanson de SR-71 sur Tomorrow
"My World", chanson de Sublime with Rome sur Yours Truly
"My World", chanson de Tech N9ne sur Everready (The Religion)
"My World", chanson d'Avril Lavigne sur Let Go
"My World", chanson des 3 Doors Down sur Seventeen Days
"My World", chanson d'Iggy Azalea sur Ignorant Art
"My World", chanson de Paul van Dyk sur Global
"My World", chanson d'Asian Kung-Fu Generation sur Sol-fa